Arménský Superpohár je arménská fotbalová soutěž, která zahrnuje pouze jediné utkání ročně. Účastní se jí vítěz arménské ligy a vítěz arménského poháru.

Přehled jednotlivých ročníků 

Legenda:

Externí odkazy 
 Oficiální stránky Arménského svazu
 Armenia - List of Super Cup Finals, RSSSF.com 

Arménské fotbalové soutěže
Sportovní události založené roku 1997
Fotbalové superpoháry